«Люди в деревьях» (Men in Trees) — трогательный комедийный американский сериал про поиски счастья на далёкой Аляске. Премьера состоялась 12 сентября 2006 года.

Сюжет 
Мэрин Фрист, главная героиня, помогает женщинам найти «того самого», разобраться в семейных взаимоотношениях и прийти пониманию о самой себе.

У нее есть жених, только что вышла ее новая книжка о выборе мужчины для замужества. Перед свадьбой у нее запланирована небольшая пресс-конференция в маленьком городке на Аляске. В самолете она обнаруживает, что в её жизни не всё так гладко: её жених изменил ей. Сейчас она хочет забыть всё, что знала о мужчинах и получить новые знания о любви и взаимоотношениях. Ведь, как оказалось, она сильна лишь в теории…

Производство сериала

Премьеры в мире

Примечания

Ссылки 
 IMDb

Комедийные телесериалы США